Die Mars superliga 1997/98 war die fünfte Spielzeit der höchsten slowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Meister wurde wie im Vorjahr der 1. FC Košice.

Modus 
Die 16 Vereine spielten zweimal gegeneinander, einmal zu Hause und einmal auswärts. Jede Mannschaft absolvierte 30 Spiele.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Fortuna Liga auf natipuj.eu/sk

Einzelnachweise 

1997 98
Fußballsaison 1997/98